Friedrich Wilhelm Zahn – patologo tedesco
 James Charles Zahn – attore statunitense
 Johann Zahn – inventore tedesco
 Steven James Zahn – attore statunitense
 Timothy Zahn – autore di fantascienza statunitense
 Werner Zahn – bobbista tedesco

Altri progetti